1. крајишки корпус Војске Републике Српске
 2. крајишки корпус Војске Републике Српске